Céu

Geografia 
Celeste (Texas)
Celeste (São Tomé)

Outros 
Associação Atlética Celeste — clube de futsal do Rio Grande do Sul
Celesta — instrumento musical
Azul-celeste — cor
Celeste (grupo musical) — grupo de rock progressivo italiano
Celeste — jogo eletrônico desenvolvido pela Matt Makes Games e lançado em 2018

Desambiguações de topônimos